Erick Antonio Mora Valenzuela (Chile, 29 de abril 1992) es un futbolista chileno. Juega como delantero en Cobreloa de la Primera División de Chile.

Selecciones

Clubes

Enlaces externos 
 Perfil de Erick Mora, Goal.com

Futbolistas de Chile
Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Chile
Futbolistas del Club de Deportes Cobreloa en los años 2010
Futbolistas de las inferiores del Club de Deportes Cobreloa